Hôtel de Boisgelin peut désigner plusieurs hôtels particuliers :

 L'hôtel de Boisgelin, situé au  rue de Varenne, dans le , à Paris. Ambassade d'Italie.

 L'hôtel de Boisgelin, situé sur la place des Quatre-Dauphins à Aix-en-Provence

 L'hôtel de Boisgelin, dit hôtel de Richepanse situé au  rue Masseran, dans le , à Paris. Siège de la fédération Nationale des Caisses d'Epargne.

Cette dénomination est aussi donnée par erreur aux communs de l'Hôtel de Rohan situés rue des Quatre-Fils, à l'angle de la rue Vieille-du-Temple, à Paris, , qui font partie du quadrilatère des Archives nationales.

Notes et références